Бычково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бычково — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Бычково — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Бычково — деревня в Лиозненском районе Витебской области.

Россия 
 Бычково — хутор в Красненском районе Белгородской области.
 Бычково — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Бычково — деревня в Можайском районе Московской области, Сельское поселение Горетовское.
 Бычково — деревня в Можайском районе Московской области, Сельское поселение Юрловское.
 Бычково — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Бычково — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Бычково — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Бычково — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Бычково — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Бычково — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Бычково — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.
 Бычково — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.